Omø (eiland), Deens eiland in de Grote Belt
Omø (parochie), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Slagelse